Hyphodiscosia är ett släkte av svampar. Hyphodiscosia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphodiscosia